

Населені пункти та їхні частини

 Дворчисько — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Дворчисько — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Дворчисько — лісова осада в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Примітки